Épieds eller Epieds kan syfta på:

 Épieds-en-Beauce, kommun i Département du Loiret, 
 Épieds, Aisne, kommun i Département de l'Aisne, 
 Épieds, Eure, kommun i Département de l'Eure, 
 Épieds, Maine-et-Loire, kommun i Département de Maine-et-Loire,